Binhe kan syfta på följande platser:

Kina 

 Binhe (häradshuvudort), Henan, 
 Binhe (socken), Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar